DNV peut désigner :
 Det Norske Veritas, un des principaux prestataires internationaux de services en management des risques ;
 dystonie neurovégétative, selon la liste d'abréviations en médecine.